Bombom — um tipo de doce de chocolate
 Ilhéu Bombom — em São Tomé e Príncipe
 Bombom (São Tomé e Príncipe) — aldeia
 Bombom (álbum de Rita Lee)
 Roland and Rattfink — série, intitulada Bombom e Maumau no Brasil

Desambiguações de topônimos